Het seizoen 1953-54 was de 25e editie van de Belgische Derde Klasse voetbal. De competitie ging van start in de zomer van 1953 en eindigde in het voorjaar 1954.

KFC Izegem en SRU Verviers werden kampioen en promoveerden naar Tweede Klasse.

Gedegradeerde teams
Volgende twee teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse 1952-53 voor de start van het seizoen:
 RFC Renaisien (voorlaatste) degradeerde na 19 seizoenen in 2e klasse
 R. Stade Louvaniste (laatste)  degradeerde na 14 seizoenen in 1e en 2e klasse.

Gepromoveerde teams
Volgende vier teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse 1952-53 voor de start van het seizoen:
 R. Excelsior AC Sint-Niklaas (kampioen reeks A) promoveerde na 1 seizoen terug naar 3e nationale.
 RCS La Forestoise (kampioen reeks B) promoveerde na 1 seizoen terug naar 3e nationale.
 SRU Verviers (kampioen reeks C) promoveerde na 7 seizoenen terug naar 3e nationale.
 K. Willebroekse SV (kampioen reeks D) promoveerde na 1 seizoen terug naar 3e nationale.

Deelnemende teams

Volgende 32 ploegen speelden in het seizoen 1953-54 in Derde Klasse. Ze werden onderverdeeld in 2 reeksen van 16 clubs. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Reeks A

Reeks B

Eindstanden

Derde Klasse A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie naar vierde klasse

Derde Klasse B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie naar vierde klasse

Promoverende teams
De twee kampioenen promoveerden naar Tweede klasse 1954-55 op het eind van het seizoen:
 KFC Izegem (kampioen reeks A) promoveerde na 2 seizoenen terug naar 2e nationale.
 SRU Verviers (kampioen reeks B) promoveerde na 24 seizoenen terug naar 2e nationale.

Degraderende teams
Volgende 4 clubs degradeerden naar Vierde Klasse 1954-55:

S3: Onafgebroken aantal seizoenen in 3e nationale of hoger op moment van degradatie

Derde klasse voetbal België
Belgie 3